NFI steht für:
 Nederlands Forensisch Instituut (Netherlands Forensic Institute), ein führendes forensisches Institut in Den Haag
 Nettoauslandsinvestition
 Naturfreunde Internationale
 Norfolkinsel, historischer Commonwealth Games Ländercode (bis 2010)
 Non-Football Injury
 Nuclear Fuel Industries, englische Bezeichnung des japanischen Unternehmens Genshinenryō Kōgyō
 Nordfriisk Instituut mit Sitz in Bredstedt
 ehemaliger Bahnhof Fischbach (bei Nürnberg) (DS100-Code)

NFI